Dit is een lijst van landen naar bierconsumptie per inwoner.

Wereldwijd (cijfers 2013)

Europa (cijfers 2013)

Zie ook
 Bier in de wereld

Bier
Bierconsumptie per inwoner